

События 
 Консулы Марк Меций Меммий Фурий Бабурий Цецилиан Плацид и Флавий Ромул.
 343—344 — Император Южного Китая Сыма Юэ (Кан-ди).
 Корея прислала дань мужунам.
 343—346 — 14-й император Японии Тюай (по традиционной хронологии, правил в 192—200 годах).

Родились 
 Му-ди, девятый император империи Цзинь; пятый император эпохи Восточная Цзинь
 Фу Дэн, правитель государства Ранняя Цинь

Скончались 
 Гэ Хун, китайский даосский учёный и алхимик

См. также